La Voce (Die Stimme) steht für:
 La Voce, italienische Literaturzeitschrift (1908–1916)
 La Voce (Tageszeitung), italienische Tageszeitung (1994–1995)
Siehe auch:
 La Voce Repubblicana